Казилак може да се односи на:

 Казилак (Еро), насељено место у Француској, у департману Еро
 Казилак (Од), насељено место у Француској, у департману Од